GRE steht für:
 Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung 
 Gecko Rendering Engine, html-Renderer von Mozilla (FireFox etc.), siehe Gecko (Software)
 Gecko Runtime Environment, Laufzeitumgebung für die Gecko Rendering Engine von Mozilla, siehe XULRunner
 Generic Routing Encapsulation, ein Netzwerkprotokoll
 Glucocorticoid Response Element, ein DNA-Bestandteil
 Glykopeptid-resistente Enterokokken
 Gradient Recalled Echo sequence (Gradientenechosequenz): Untersuchungstechnik der Magnetresonanztomografie
 Graduate Record Examination, standardisierter Test zur Aufnahme in US-amerikanische graduate schools
 Griechenland, nach den Olympisches Komitee Länderkürzel

gre steht für:
 Neugriechische Sprache (ISO-639-2B-Code)

GRE